Мухаммад аль-Ідрісі
 Ідрісиди